Blenniella är ett släkte av fiskar. Blenniella ingår i familjen Blenniidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Blenniella